Идолино () — деревня в Камайском сельсовете Поставского района Витебской области Белоруссии.

География 
Деревня Идолино расположена в 15 км от города Поставы и в 9 км от центра сельсовета.

Историко-статистические сведения 
В 1921 г. — застенок и деревня в Маньковичской гмине Дуниловичского повета Виленского воеводства Польши.

В 1939 году, после результате раздела Польши, присоединена к БССР.

В 1963 г. — 13 дворов, 32 жителя.

В 2001 г. — 3 двора, 5 жителей. В составе колхоза имени Чапаева.

1 января 2014 года в состав Камайского сельсовета включены земли упразднённого Ширковского сельсовета Поставского района общей площадью 4143,16 гектаров с расположенными на них шестнадцатью населёнными пунктами (деревни Ботвиновичи, Вереньки, Идолино, Койры, Параски, Петровщина, Подоляны, Скураты, Труханки, Фалевичи, Шабаны, Шустицкие, Юшковщина, Яковичи, Ясево, Яськовичи).

Достопримечательности 
 Воинское захоронение немецких солдат Первой мировой войны (1914—1918 гг.)

Литература 
 Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Пастаўскага раёну. — Мінск: БЕЛТА, 2001.- С.670.

Примечания 

Населённые пункты Поставского района